Терёшкин — русская фамилия. Известные носители:
 Терёшкин, Владимир Михайлович (род. 1988) — перспективный российский боксёр-профессионал.
 Терешкин, Дмитрий Алексеевич (1918—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Терёшкин, Николай Иванович (1913—1986) — советский учёный-хантывед.
 Терёшкин, Пётр Фёдорович (1907—1968) — Герой Советского Союза.

 Терёшкина, Виктория Валерьевна (род. 1983) — российская артистка балета.
 Терёшкина, Дарья (род. 1998) — российская хоккеистка.

См. также 
 Терешкинас, Андрюс (род. 1970) — литовский футболист.